Юная Мисс США 1994 () — 12-й национальный конкурс красоты, проводился в Mississippi Gulf Coast Coliseum, Билокси, Миссисипи. Победительницей стала Шона Гэмбилл, представлявшая штат Калифорния.

Ведущим вечера стал , комментарии Дейзи Фуэнтес и Джейми Солинджер, победительница «Юная мисс США 1992». Музыка предоставлена «Gulf Coast Teen Orchestra».

Конкурс красоты проводился в Билокси в пятый и последний раз.

Результат

Места

Специальные награды

Баллы 

 Победительница 
 1-я Вице мисс
 2-я Вице мисс
 Финалисты

Предварительный конкурс 
Ниже приведены оценки участниц в предварительных соревнованиях.

 Победительница
 1-я Вице мисс
 2-я Вице мисс
 Топ 6 финалистки
 Топ 12 полуфиналистки

Участницы 

  — Сара Элизабет Полк
  — Эрика Миллер
  — Мелани Маклин
  — Кристина Беллами
  — Мисси Клайн
  — Ребекка Холл
  — Уитни Альстром
  — Анжели Элдридж
  — Кристель Марквардт
  — Кристин Уилсон
  — Тара Ллевеловиц
  — Эмили Хафф
  — Селина Дельгросса
  — Уитни Фуллер
  — Джонель Спайкер
  — Шарлотта Мартин
  — Николетт Ван Хук
  — Шона Гэмбилл
  — Мелисса Хёртиг
  — Кристалл Батави
  — Энджи Пейн
  — Стейси Раффон
  — Сара Мириам Лютер
  — Мишель Невес
  — Пейдж Свенсон

  — Энджи Карпентер
  — Тиффани Мейер
  — Мелисса Джексон
  — Дезире Гравел
  — Дженнифер Хант
  — Дениз Фишер
  — Элизабет Шмидт
  — Хизер Киттрел
  — Кери Линн Прэтт
  — Келли Линн Паарц
  — Кимберли Пресслер
  — Саманта Сенгл
  — Ребекка Рид
  — Тамара Макдауэлл
  — Саммер Райли
  — Джоди Энн Патерсон
  — Николь Бигхэм
  — Николь Колетти
  — Эллисон Несемайер
  — Валари Бизли
  — Эллисон Олдерсон
  — Жаклин Пена
  — Кристи Фатцингер
  — Мэри Стивенсон
  — Аутюмн МакКинни
  — Хизер Хендерсон

Судьи 
 
  
 Дин Келли
 Кейт Линдер
 Джон Фрейзер
 Анджела Дж. Харрингтон
 Коби Джонс
 Брэнди Шервуд

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
1994 год в Миссисипи
Билокси
События 16 августа
Август 1994 года